Bolognini ist der Familienname folgender Personen:

 Danio Bolognini (1901–1972), italienischer Bischof
 Ennio Bolognini (1893–1979), Musiker
 Giacomo Bolognini (1664–1734), Maler
 Giancarlo Bolognini (1938–2019), italienischer Politiker und Sportfunktionär
 Giovanni Battista Bolognini (1611–1668), Maler
 Lodovico Bolognini (1739–1816), Architekt
 Mauro Bolognini (1922–2001), italienischer Regisseur
 Nepomuceno Bolognini (1823–1900), italienischer Offizier und Ethnograph